Adam Georg von Agthe (1777-1826), militaire ;
 Carl Christian Agthe (1762-1797),  organiste et compositeur allemand.